Peter Balazs peut faire référence à : 
 Péter Balázs (1941-), homme politique hongrois.
 Peter Balazs (né en 1970), mathématicien autrichien.

 Peter Baláž (né en 1974), boxeur slovaque.
 Peter Baláž (né en 1979), espérantiste slovaque.